Beerli ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Beerli (* 1953), Schweizer Politikerin
 Conrad André Beerli (1915–2004), Schweizer Maler
 Joseph Beerli (1901–1967), Schweizer Bobsportler
 Luise Beerli (* 1942), Schweizer Sängerin und Jodlerin
 Simon Beerli (* 1994), Schweizer Unihockeyspieler
 Walter Beerli (* 1928), Schweizer Fußballspieler